Sophie in Beieren (1847-1897)
Sophie in Beieren (1967)

Zie ook
Sophia van Beieren
Sophie van Beieren